Asaka může být:
 Asaka (město v Japonsku) – město v prefektuře Saitamě v Japonsku
 Asaka (město v Uzbekistánu) – město v Uzbekistánu
 Asaka (železniční stanice v Ósace) – železniční stanice v Ósace v Japonsku
 Asaka (železniční stanice v Saitamě) – železniční stanice v Saitamě v Japonsku